Гнедой:
 Гнедой — масть коня (коричневого цвета), лошадиная (конская) масть — гнедая.
 Гнедой, Александр Алексеевич (1914—1983) — Герой Советского Союза.
 Гнедой, Эйнар (1965—2022) — советский и латвийский футболист.

Ссылки 
 Яндекс. Словари › Этимологический словарь